Сонино — деревня в Рузском районе Московской области, входящая в сельское поселение Колюбакинское. Население 3 человека на 2006 год. До 2006 года Сонино входило в состав Краснооктябрьского сельского округа

Деревня расположена на юго-востоке района, практически, на противоположном от Тучково, левом берегу Москва-реки, высота центра над уровнем моря 159 м. Ближайшие населённые пункты также на другом берегу реки — Артюхино на запад и Григорово — на юг.

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Рузского района
 

Населённые пункты Рузского городского округа